Ористано — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Орістано — провінція в Італії, у регіоні Сардинія.